Принцеза Беатрикс од Холандије од Орање-Насауа од Липе-Бистерфелда (), рођена 31. јануара 1938. као Беатрикс Вилхелмина Армгард (), била је монарх на челу Краљевине Холандије од 1980. до абдикације 30. априла 2013.

Детињство 
Рођена је као прво дете престолонаследнице Јулијане и принца Бернарда. Носила је титуле принцезе од Холандије и принцезе од Орање-Насауа са мајчине стране, и принцезе од Липе-Бистерфелда са очеве стране. Како је потомак Софије Палатинске, Беатрикс на основу акта из 1705. године има право на британско држављанство. Беатрикс је рођена 1938. године, а акт је поништен тек након Другог светског рата, како би се спречило да немачки племићи траже британско држављанство.

Када је 1940. године Немачка окупирала Холандију, холандска краљевска породица је отишла у Уједињено Краљевство, а месец дана касније принцеза престолонаследница Јулијана са ћеркама одлази у Канаду. За време боравка у Канади, будућа краљица је похађала јавну школу. Породица се вратила у своју домовину 2. августа 1945. године.

Наследница 
Након абдикације њене баке Вилхелмине, принцеза Беатрикс је постала пресумирана наследница своје мајке Јулијане, од тада краљице Холандије.

Дана 10. марта 1966. године удала се за немачког дипломату, Клауса фон Амсберга, који је оженивши принцезу постао холандски принц и држављанин. Иако су за венчање добили неопходно допуштење парламента, брак није подржавао народ. Сећања на Други светски рат су још увек била свежа у мислима Холанђана. У јавност је убрзо процурила информација да је принц Клаус био члан Хитлерове младежи, након чега је често повезиван са нацизмом. Венчање је попраћено протестима и негодовањима. Међутим, како је време пролазило, принц Клаус је постао један од најпопуларнијих чланова холандске краљевске породице, а његова смрт 2002. године је изазвала тугу међу народом.

Владавина 
Краљица Јулијана је абдицирала на свој 71. рођендан, 30. априла 1980. године, чиме је 42-годишња Беатрикс постала краљица Холандије. Церемонија устоличења нове монархиње одржана је истога дана у Новој цркви у Амстердаму пред оба дома парламента. Од тога дана Беатрикс свој рођендан, који је означен као празник, слави 30. априла, у знак поштовања према својој мајци.

Своју улогу поглавара државе схватила је много озбиљније од своје мајке, али много опуштеније од своје баке, која је државу водила кроз два рата. Иако се многи диве краљичиној посвећености држави, краљевска породица је у последње време на мети таблоида, па је краљица себи за дужност поставила да очува монархију модерном и ефикасном.

Међу краљичиним хобијима су вајарство, јахање, једрење, тенис и скијање.

Краљица Беатрикс је абдицирала 30. априла 2013, следећи пример осталих холандских монарха. На престолу ју је наследио најстарији син Вилем-Александер. Од тада носи титулу принцезе.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Званична биографија

Рођени 1938.
Краљеви Холандије
Витезови подвезице
Краљице